Movida madrileña – movimento sociale e artistico diffuso in Spagna dalla fine degli anni settanta con la caduta della dittatura franchista, fino ai primi anni novanta. Il termine movida ha poi via via perso tale connotazione culturale e socio-artistica e in Italia è stato, ed è tuttora, utilizzato per indicare l'animazione, il "divertimento" e vita notturni.
Movida – marchio italiano di pile e batterie ricaricabili dell'azienda italiana Tobacco's Imex.
Movida – gruppo musicale rock degli anni novanta.
Movida – discoteca house degli anni ottanta.